

Cinema e TV 
 The Banshee – film del 1913 diretto da Raymond B. West
 Banshee – film del 2003 diretto da Ben Cobb
 Banshee - La città del male – serie televisiva trasmessa dal 2013 da Cinemax

Personaggi immaginari 
 Banshee – personaggio Marvel Comics

Informatica 
 Banshee – media player

Letteratura 
 L'urlo (Banshee) – romanzo di Margaret Millar del 1983
 Banshee – personaggio letterario creato da Jack Morisco

Mitologia 
 Banshee – creatura leggendaria dei miti irlandesi e scozzesi

Musica 
 The Banshee – gruppo musicale indie rock italiano

Videogiochi 
 Banshee – sparatutto
 Banshee – auto immaginaria della serie di Grand Theft Auto
 Banshee – velivolo aereo alieno monoposto della serie di Halo

Altro 
 McDonnell F2H Banshee – aereo da caccia imbarcato